Johan Georg av Sachsen-Eisenach kan syfta på:

* Johan Georg I av Sachsen-Eisenach (1634–1686), hertig av Sachsen-Eisenach
 Johan Georg II av Sachsen-Eisenach (1665–1698), hertig av Sachsen--Eisenach